American Economic Association
 Association of European Airlines
 Aero Engineers Australia
 Air Europa – kod linii ICAO
 Anandamid